Дэвис, Джек:
 Дэвис, Джек (1928—2009) — канадский хоккеист, олимпийский чемпион 1952 года.
 Дэвис, Джек (1930—2012) — американский легкоатлет, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр.
 Дэвис, Джек Ллевелин (1894—1959) — второй по старшинству из братьев Ллевелин Дэвис, которые вдохновили английского драматурга Дж. М. Барри на создание Питера Пэна.